Посельский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Посельский сельсовет — Бурятия, Бичурский район.
 Посельский сельсовет — Пензенская область, Кузнецкий район.